Schollbach ist der Nachname folgender Personen:
 André Schollbach (* 1978), deutscher Rechtsanwalt und Politiker (Die Linke)
 Dieter Schollbach (* 1947), deutscher Fußballspieler

Schollbach ist ein geographischer Name:
 Schollbach (Erding), Ortsteil der Stadt Erding, Landkreis Erding, Bayern

Siehe auch:
 Schollenbach